Gafringbach ist der Name folgender Flüsse:

 Gafringbach (Zauchbach), rechter Zufluss zum Zauchbach bei Euratsfeld in Niederösterreich
 Gafringbach (Ferschnitzbach), linker Zufluss zum Ferschnitzbach bei Ferschnitz in Niederösterreich